Az Ágas szó jelentései, előfordulásai:

Ágas - James Potter, a Harry Potter történet egyik alakjának neve
Ágas - heraldikai jelkép
Ágas (Agăş) - település a mai Romániában, Bákó megyében
Ágas - férfikeresztnév